Pierre Brulé peut désigner plusieurs personnes :
 Pierre Brulé, un historien français, spécialiste de la Grèce antique, né en 1943
 Pierre Brulé (parfois orthographié Pierre Brûlé), un acteur français